Mesar je lahko:

 Mesar, priimek več znanih ljudi
 mesar, kdor se poklicno ukvarja s klanjem živine